Der Post SV Jena e. V. ist ein Sportverein in der thüringischen Universitätsstadt Jena. Er hat etwa 180 Mitglieder und betreibt die Sportarten Fußball, Kegeln und Sportgymnastik. Er nutzt den städtischen Sportplatz am Jenzig, der über zwei Rasenplätze und ein Kunstrasenplatz verfügt, und die Kegelhalle Jahnstraße.

Der Post SV wurde 1990 von Mitgliedern der Betriebssportgemeinschaft (BSG) Post Jena gegründet, da nach den veränderten wirtschaftlichen Verhältnissen infolge der politischen Wende von 1989 die ökonomische Grundlage für die BSG weggefallen war. Die BSG Post war 1951 im Rahmen der Neuordnung des Sportwesens in der DDR als Betriebssportgemeinschaft der Mitarbeiter der Deutschen Post der DDR in Jena gegründet worden. Sie setzte sich üblicherweise aus mehreren Sportsektionen zusammen, von denen jedoch nur die Fußballsektion zeitweise über die Kreisgrenzen hinaus bekannt wurde.

Die 1. Männermannschaft der Sektion Fußball stieg erstmals 1954 in die damals viertklassige Bezirksklasse Gera auf und spielte dort bis zum Abstieg 1967. 1973 gelang noch einmal die Rückkehr in die Bezirksklasse, 1983 erfolgte der endgültige Abstieg aus der 4. Liga. 1954 konnte die BSG Post für kurze Zeit überregional auf sich aufmerksam machen, da sich die Fußballmannschaft für den DDR-weiten FDGB-Fußballpokal-Wettbewerb 1954/55 qualifiziert hatte. In der ersten Runde musste Jena beim Suhler Bezirksklasse-Vertreter Traktor Obermaßfeld antreten und unterlag dort knapp mit 0:1. Damit war der Pokalwettbewerb für die BSG Post Jena beendet.

Nach der Neugründung des Post SV liefen die Kegler den Fußballspielern den Rang ab, sowohl die Damen als auch die Herren konnten sich bis auf die Landesebene qualifizieren. Die 1. Fußballmannschaft begann 1990 in der Kreisliga und stieg 2003 für drei Jahre in die Kreisoberliga auf. Danach stieg der Post SV innerhalb von zwei Jahren bis in die Kreisklasse ab. 2011 gelang der Wiederaufstieg in die Kreisliga Jena (9. Spielstufe). Seit der Verbandsstrukturreform im Thüringer Fußball-Verband 2012 spielt der Verein in der Kreisliga Jena-Saale-Orla Staffel Nord. Die 2. Fußballmannschaft spielt seit der Saison 2013/14 in der 2. Kreisklasse. 2016 gelang der 1. Männermannschaft schließlich der Aufstieg in die Kreisoberliga Jena-Saale-Orla, da die Kreisligasaison mit 63 Punkten, 13 Punkte vor dem Tabellenzweiten, auf dem ersten Tabellenplatz beendet werden konnte. Im Halbfinale der Kreispokals scheiterte der Post SV Jena mit einem 1:2 n. V. gegen die höherklassige Kreisoberliga-Mannschaft der SG FSV Hirschberg.

Bilanz der 1. Fußballmannschaft seit 1992/93

Weblinks 

 Internetauftritt des Post SV
 Saisonarchiv des Post SV
 Post SV bei www.fussball.de
 Abteilung Kegeln
 Abteilung Kegeln beim Jenaer Kegler-Verein e. V.

Einzelnachweise 

Post Sv
Jena, Post SV
Jena
Jena
Jena
Gegründet 1951